

Кросьниця — село в гміні Кросьценко-над-Дунайцем Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Кросьниця — село в гміні Ізбицько Стшелецького повіту Опольського воєводства